Thomas Claiborne ist der Name folgender Personen:

* Thomas Claiborne (Politiker, 1749) (1749–1812), US-amerikanischer Politiker (Virginia)
 Thomas Claiborne (Politiker, 1780) (1780–1856), US-amerikanischer Politiker (Tennessee)